Ива́н Глазуно́в:
 Глазунов, Иван Владимирович (1902—1968) — советский гидрохимик, исследователь озера Байкал.
 
 Глазунов, Иван Петрович (1762—1831) — русский книгоиздатель и книготорговец.